Bowdoin peut faire référence à :

 Bowdoin, une ville du Maine
 Bowdoin, un navire-école
 Bowdoin, un collège d'enseignement supérieur du Maine

Voir aussi 

 James Bowdoin, homme politique américain (révolution américaine)